Десульфурация (обессеривание) — процесс, способствующий удалению серы.
 Десульфурация металла
 Десульфурация сплавов железа
 Десульфурация газов
 Обессеривание нефти
 Десульфурация углей

См. также 
 Гидрообессеривание